3 miejscowości w Polsce: 
 Zwartowo – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo 
 Zwartowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Zwartowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca